Еврейская автономная область России включает 112  населённых пунктов, в том числе:
 13 городских населённых пунктов на 2019 год (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
 2 города;
 11 посёлков городского типа (посёлков);
 99 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года).

В списке населённые пункты распределены (с точки зрения административно-территориального устройства) по 1 городу, соответствующему категории города областного значения, и 5 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 1 городской округ и 5 муниципальных районов).

Город (городской округ) Биробиджан

Районы

Биробиджанский район

Ленинский район

Облученский район

Октябрьский район 

Упразднённый населённый пункт:
 село Октябрьское (до 1928 г. Бутылкино, до 1934 г. Сталинфельд, до 1962 г. Сталинск, заброшено в 1968 г.)

Смидовичский район

См. также 
 Административно-территориальное деление Еврейской автономной области
 Городские населённые пункты Еврейской автономной области

Примечания 

Еврейская